Bunus ist der Name folgender Ortschaft:
 Bunus, französische Gemeinde

Bunus ist der Name folgenden Flusses:
 Sungai Bunus, Fluss in Kuala Lumpur

Bunus ist der Familienname folgender Person:
 Ioan Bunus (* 1952), rumänisch-deutscher bildender Künstler